KOJV är Kommission für Ostjüdische Volkskunde eller Kommissionen för Östjudiska Folksägenstudier och är en del av den tyska Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Hamburg.

Nederländska ungdomar använder förkortningen KOJV i betydelsen "Kus Op Je Voorhoofd" som betyder "puss på huvudet" dvs en vänskaplig puss på kinden.

Förkortningar
Kommissioner